De Oberliga Berlin 1976/77 was het derde seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

BFC Preussen werd kampioen, maar verzaakte aan deelname om de eindronde. Daar het tweede elftal van Hertha BSC geen recht had op promotie, nam Spandauer SV deel en werd derde.

Eindstand

Eindronde om promotie

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1976/77
Oberliga Berlin